Сан Рохер има више значења:

 Сан Рохер (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рохер (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику